Sånga var namnet på två landskommuner i Sverige:

Sånga landskommun, Uppland
Sånga landskommun, Ångermanland